CSO (CISO) – rozszerzenie skompresowanej wersji pliku .iso.
 Counter-Strike Online
 Caltech Submillimeter Observatory
 Chief security officer (CSO) – najwyższe stanowisko zarządcze do spraw bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie